Velika Loka (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Velika Loka (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje